Il campionato di Tercera División 1947-1948 fu l'11º campionato avente questa dicitura. Il campionato è iniziato il 21 settembre 1947 ed è terminato il 12 giugno 1948 con i play-off e i play-out.

Classifiche finali

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Pre-fase Play-off

Gruppo I

Gruppo II

Play-off

Play-out

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Note 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947-1948